Název Sluka se může vztahovat na:

rostliny i živočichy
 Sluka, rod ptáků Scolopax
 Sluka lesní

 Sluka, rod stopkovýtrusných hub Rozites
 Sluka svraskalá

příjmení osob
 Jan Sluka (1906–??) – český a československý politik, poválečný poslanec za ČSSD
 Jitka Sluková (* 1964) – česká televizní moderátorka
 Josef Sluka – český hudebník, sbormistr
 Ladislav Sluka (* 1979) – český restaurátor a truhlář
 Luboš Sluka (* 1928) – český hudební skladatel
 Marián Sluka (* 1979) – slovenský fotbalista
 Markéta Sluková (* 1988) – česká sportovkyně, volejbalistka
 Ondřej Sluka – český bubeník
 Vladimír Sluka (1925–2009) – český římskokatolický kněz

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení